Dieser Artikel behandelt die nigerianische Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 1994 in den USA. Es war die erste Teilnahme Nigerias an der Endrunde einer Fußball-Weltmeisterschaft.

Qualifikation 
Nigeria schaffte erstmals die Qualifikation für ein WM-Endrundenturnier. In der Qualifikation des afrikanischen Verbandes CAF wurde die Mannschaft zunächst Sieger der Vorrundengruppe D, später dann Erster der Endrundengruppe A. Dabei gab es folgende Ergebnisse:

Erste Runde

Zweite Runde

Nigerianisches Aufgebot

Nigerianische Spiele

Vorrunde 

|}

In der Gruppe D schlossen Nigeria, Bulgarien und Argentinien in dieser Reihenfolge die Gruppenphase mit jeweils zwei Siegen und einer Niederlage ab und erreichten alle das Achtelfinale. Griechenland als viertes Team trat als wohl schwächste Mannschaft des Turniers nach der Vorrunde die Heimreise an. Die drei führenden Teams lieferten sich untereinander spannende Begegnungen, wobei vor allem Nigeria positiv auffiel und nur eine 1:2-Niederlage gegen Argentinien hinnehmen musste. Stark waren auch die Bulgaren, die unter der Regie von Stoitschkow, Iwanow und Letschkow die Argentinier mit 2:0 besiegten.

Achtelfinale 

Der bis dahin dreimalige Weltmeister Italien behauptete sich im Achtelfinale gegen die bis kurz vor Schlusspfiff der regulären Spielzeit führenden Nigerianer. Amuneke hatte Nigeria in der 26. Minute in Führung gebracht, die bis zur 89. Minute Bestand hatte. Dann traf Roberto Baggio. Erst gelang ihm der Ausgleich, dann erzielte Italiens Angreifer in der Verlängerung per Foulelfmeter auch das 2:1. Nigeria vergab während des Spiels mehrere gute Möglichkeiten.

1994
Nigeria